

Cinema 
Un bacio e una pistola (Kiss Me Deadly) – film del 1955 diretto da Robert Aldrich

Letteratura 
Bacio mortale (Kiss Me, Deadly) – romanzo di Mickey Spillane del 1952
 Kiss Me Deadly – romanzo di Maggie Stiefvater del 2010

Musica 
 Kiss Me Deadly – traccia dell'album Generation X dei Generation X del 1978
Kiss Me Deadly – album dei Generation X del 1981
Kiss Me Deadly – singolo di Lita Ford del 1988, dall'album Lita  
Kiss Me Deadly – album di Lita Ford del 2001

Televisione 
The Delphi Effect (Kiss Me Deadly) – film del 2008 diretto da Ron Oliver
 Il primo bacio (Kiss Me Deadly) – episodio della prima stagione di Instant Star